|-
|19251 Totziens||1994 RY1|| align=right|13,1|| align=right|2,633|| align=right|0,287|| align=right|16,40|| align=right|4,271||MBA||3. september 1994||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(19252)||1994 RG7|| align=right|14,5|| align=right|3,072|| align=right|0,033|| align=right|1,49|| align=right|5,384||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19253)||1994 RN28|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,095|| align=right|1,56|| align=right|5,151||MBA||5. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19254)||1994 VD7|| align=right|12,4|| align=right|3,162|| align=right|0,114|| align=right|20,78|| align=right|5,622||MBA||11. november 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(19255)||1994 VK8|| align=right|7,0|| align=right|42,70|| align=right|0,036|| align=right|1,49|| align=right|279||CBW||8. november 1994||La Palma||A. Fitzsimmons; D. O'Ceallaigh; I. P. Williams
|-
|(19256)||1994 WA4|| align=right|13,4|| align=right|2,704|| align=right|0,086|| align=right|11,73|| align=right|4,445||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19257)||1995 DS5|| align=right|13,8|| align=right|2,296|| align=right|0,108|| align=right|6,76|| align=right|3,479||MBA||22. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19258)||1995 FT20|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,140|| align=right|7,47|| align=right|3,476||MBA||24. marec 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19259)||1995 GB|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,171|| align=right|2,93|| align=right|3,667||MBA||1. april 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19260)||1995 GT|| align=right|14,1|| align=right|2,362|| align=right|0,240|| align=right|24,08|| align=right|3,629||MBA||4. april 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(19261)||1995 MB|| align=right|12,9|| align=right|2,412|| align=right|0,223|| align=right|26,31|| align=right|3,746||MBA||21. junij 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19262)||1995 OB1|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,201|| align=right|6,38|| align=right|4,313||MBA||29. julij 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|19263 Lavater||1995 OH10|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,226|| align=right|2,89|| align=right|4,358||MBA||21. julij 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19264)||1995 SE10|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,220|| align=right|4,20|| align=right|4,163||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19265)||1995 SD24|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,109|| align=right|5,12|| align=right|4,565||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19266)||1995 TF1|| align=right|14,1|| align=right|2,634|| align=right|0,222|| align=right|13,15|| align=right|4,274||MBA||14. oktober 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19267)||1995 TB8|| align=right|14,3|| align=right|2,588|| align=right|0,063|| align=right|1,57|| align=right|4,163||MBA||15. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|19268 Morstadt||1995 UZ|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,088|| align=right|3,57|| align=right|4,530||MBA||21. oktober 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(19269)||1995 UQ11|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,084|| align=right|14,74|| align=right|4,118||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19270)||1995 VS8|| align=right|14,6|| align=right|2,907|| align=right|0,027|| align=right|3,00|| align=right|4,956||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19271)||1995 VG13|| align=right|15,0|| align=right|2,833|| align=right|0,037|| align=right|3,52|| align=right|4,768||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19272)||1995 WO15|| align=right|14,8|| align=right|2,761|| align=right|0,014|| align=right|2,39|| align=right|4,586||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19273)||1995 XJ|| align=right|14,3|| align=right|2,804|| align=right|0,137|| align=right|10,41|| align=right|4,695||MBA||10. december 1995||Kleť||Klet
|-
|(19274)||1995 XA1|| align=right|12,2|| align=right|2,997|| align=right|0,073|| align=right|12,10|| align=right|5,188||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19275)||1995 XF1|| align=right|14,0|| align=right|3,030|| align=right|0,100|| align=right|9,00|| align=right|5,274||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19276)||1995 XS4|| align=right|14,7|| align=right|3,037|| align=right|0,161|| align=right|11,73|| align=right|5,291||MBA||14. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19277)||1995 YD|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,148|| align=right|7,61|| align=right|5,393||MBA||17. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19278)||1995 YN|| align=right|12,6|| align=right|3,035|| align=right|0,086|| align=right|16,20|| align=right|5,285||MBA||19. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19279)||1995 YC4|| align=right|14,1|| align=right|3,360|| align=right|0,057|| align=right|00,68|| align=right|6,158||MBA||28. december 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(19280)||1996 AV|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,032|| align=right|8,09|| align=right|5,644||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19281)||1996 AP3|| align=right|13,6|| align=right|2,288|| align=right|0,194|| align=right|6,83|| align=right|3,461||MBA||14. januar 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(19282)||1996 AM15|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,173|| align=right|00,24|| align=right|5,418||MBA||14. januar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19283)||1996 BJ2|| align=right|13,2|| align=right|3,054|| align=right|0,054|| align=right|9,10|| align=right|5,336||MBA||26. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19284)||1996 BU3|| align=right|13,3|| align=right|3,207|| align=right|0,094|| align=right|21,52|| align=right|5,743||MBA||27. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19285)||1996 CM9|| align=right|12,2|| align=right|3,397|| align=right|0,065|| align=right|14,31|| align=right|6,261||MBA||12. februar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19286)||1996 DU|| align=right|13,6|| align=right|2,576|| align=right|0,220|| align=right|13,20|| align=right|4,133||MBA||19. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|19287 Paronelli||1996 DH1|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,118|| align=right|13,04|| align=right|5,596||MBA||22. februar 1996||Sormano||M. Cavagna; A. Testa
|-
|(19288)||1996 FJ5|| align=right|12,3|| align=right|2,574|| align=right|0,126|| align=right|15,53|| align=right|4,129||MBA||20. marec 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19289)||1996 HY12|| align=right|15,6|| align=right|2,120|| align=right|0,126|| align=right|1,64|| align=right|3,087||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|19290 Schroeder||1996 JR1|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,229|| align=right|23,29|| align=right|3,456||MBA||15. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|19291 Karelzeman||1996 LF|| align=right|13,3|| align=right|3,177|| align=right|0,137|| align=right|16,37|| align=right|5,661||MBA||6. junij 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(19292)||1996 NG5|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,167|| align=right|1,73|| align=right|3,386||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|19293 Dedekind||1996 OF|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,111|| align=right|6,92|| align=right|3,419||MBA||18. julij 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|19294 Weymouth||1996 PF|| align=right|15,1|| align=right|2,404|| align=right|0,104|| align=right|5,91|| align=right|3,728||MBA||6. avgust 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(19295)||1996 RC1|| align=right|15,5|| align=right|2,225|| align=right|0,127|| align=right|2,47|| align=right|3,319||MBA||10. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(19296)||1996 RO4|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,210|| align=right|1,64|| align=right|3,573||MBA||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(19297)||1996 RS24|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,126|| align=right|6,23|| align=right|3,547||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19298)||1996 SU4|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,078|| align=right|6,72|| align=right|3,702||MBA||20. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19299)||1996 SZ4|| align=right|8,2|| align=right|39,39|| align=right|0,255|| align=right|4,75|| align=right|248||PLT||16. september 1996||La Palma||A. Fitzsimmons; M. J. Irwin; I. P. Williams
|-
|(19300)||1996 SH6|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,064|| align=right|7,95|| align=right|3,480||MBA||18. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19301)||1996 SF8|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,274|| align=right|00,99|| align=right|4,082||MBA||21. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19302)||1996 TD|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,171|| align=right|4,03|| align=right|3,465||MBA||1. oktober 1996||Uppsala||L. Kamel; K. Lundgren
|-
|(19303)||1996 TP1|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,209|| align=right|3,83|| align=right|3,768||MBA||5. oktober 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19304)||1996 TQ1|| align=right|14,7|| align=right|2,376|| align=right|0,213|| align=right|2,11|| align=right|3,663||MBA||5. oktober 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19305)||1996 TH10|| align=right|14,1|| align=right|2,554|| align=right|0,195|| align=right|14,80|| align=right|4,080||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19306)||1996 TN12|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,168|| align=right|1,46|| align=right|3,614||MBA||12. oktober 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(19307)||1996 TG13|| align=right|15,3|| align=right|2,465|| align=right|0,156|| align=right|2,15|| align=right|3,868||MBA||14. oktober 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19308)||1996 TO66|| align=right|4,5|| align=right|43,17|| align=right|0,122|| align=right|27,49|| align=right|284||CBW||12. oktober 1996||Mauna Kea||C. Trujillo; D. C. Jewitt; J. X. Luu
|-
|(19309)||1996 UK1|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,183|| align=right|3,24|| align=right|3,656||MBA||20. oktober 1996||Kashihara||T. Uto
|-
|19310 Osawa||1996 VF1|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,155|| align=right|3,79|| align=right|3,737||MBA||4. november 1996||Mitaka||I. Sato; H. Fukushima
|-
|(19311)||1996 VF3|| align=right|13,6|| align=right|2,392|| align=right|0,222|| align=right|8,91|| align=right|3,698||MBA||12. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(19312)||1996 VR7|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,108|| align=right|5,10|| align=right|3,799||MBA||15. november 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(19313)||1996 VF8|| align=right|13,8|| align=right|2,602|| align=right|0,161|| align=right|13,76|| align=right|4,198||MBA||6. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19314)||1996 VT8|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,192|| align=right|13,47|| align=right|4,407||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19315)||1996 VY8|| align=right|14,5|| align=right|2,335|| align=right|0,145|| align=right|5,38|| align=right|3,566||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19316)||1996 WB|| align=right|13,4|| align=right|2,675|| align=right|0,176|| align=right|13,97|| align=right|4,373||MBA||16. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19317)||1996 WS1|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,046|| align=right|4,22|| align=right|4,092||MBA||30. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19318)||1996 XB2|| align=right|14,0|| align=right|2,350|| align=right|0,239|| align=right|24,38|| align=right|3,601||MBA||2. december 1996||Sormano||F. Manca; M. Cavagna
|-
|(19319)||1996 XX2|| align=right|14,2|| align=right|2,530|| align=right|0,142|| align=right|2,35|| align=right|4,024||MBA||3. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19320)||1996 XB6|| align=right|14,1|| align=right|2,533|| align=right|0,077|| align=right|13,49|| align=right|4,032||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19321)||1996 XY7|| align=right|13,9|| align=right|2,697|| align=right|0,058|| align=right|8,11|| align=right|4,428||MBA||1. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19322)||1996 XQ11|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,184|| align=right|3,55|| align=right|4,573||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19323)||1996 XM13|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,064|| align=right|3,47|| align=right|4,318||MBA||9. december 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(19324)||1996 XA18|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,123|| align=right|5,94|| align=right|4,205||MBA||7. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19325)||1996 XC18|| align=right|14,7|| align=right|2,469|| align=right|0,100|| align=right|8,14|| align=right|3,879||MBA||7. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19326)||1996 XD19|| align=right|14,2|| align=right|2,452|| align=right|0,127|| align=right|4,24|| align=right|3,839||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19327)||1996 XH19|| align=right|13,3|| align=right|2,630|| align=right|0,150|| align=right|15,85|| align=right|4,264||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19328)||1996 XY28|| align=right|14,8|| align=right|2,456|| align=right|0,113|| align=right|1,78|| align=right|3,848||MBA||12. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19329)||1996 XZ30|| align=right|14,2|| align=right|2,443|| align=right|0,143|| align=right|5,48|| align=right|3,818||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19330)||1996 XJ31|| align=right|13,5|| align=right|2,756|| align=right|0,062|| align=right|10,31|| align=right|4,576||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19331)||1996 XL33|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,182|| align=right|9,10|| align=right|4,048||MBA||4. december 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(19332)||1996 YQ1|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,248|| align=right|8,22|| align=right|4,036||MBA||18. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19333)||1996 YT1|| align=right|13,3|| align=right|2,636|| align=right|0,132|| align=right|14,18|| align=right|4,278||MBA||19. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19334)||1996 YV1|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,182|| align=right|1,58|| align=right|4,273||MBA||19. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19335)||1996 YL2|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,064|| align=right|7,15|| align=right|3,724||MBA||28. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19336)||1997 AF|| align=right|13,9|| align=right|2,555|| align=right|0,310|| align=right|7,52|| align=right|4,085||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19337)||1997 AT|| align=right|13,5|| align=right|2,456|| align=right|0,235|| align=right|8,56|| align=right|3,849||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19338)||1997 AB2|| align=right|13,5|| align=right|2,567|| align=right|0,017|| align=right|15,48|| align=right|4,113||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19339)||1997 AF4|| align=right|13,7|| align=right|2,776|| align=right|0,157|| align=right|8,87|| align=right|4,623||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19340)||1997 AV4|| align=right|13,2|| align=right|2,792|| align=right|0,057|| align=right|7,57|| align=right|4,664||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19341)||1997 AQ5|| align=right|13,2|| align=right|2,834|| align=right|0,022|| align=right|6,63|| align=right|4,771||MBA||7. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19342)||1997 AA7|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,230|| align=right|2,79|| align=right|4,043||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19343)||1997 AR7|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,155|| align=right|2,11|| align=right|3,689||MBA||5. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19344)||1997 AD14|| align=right|14,0|| align=right|2,758|| align=right|0,113|| align=right|6,33|| align=right|4,579||MBA||2. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19345)||1997 BV2|| align=right|14,3|| align=right|2,867|| align=right|0,053|| align=right|3,23|| align=right|4,854||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19346)||1997 CG1|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,142|| align=right|6,17|| align=right|4,168||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19347)||1997 CH9|| align=right|14,4|| align=right|2,785|| align=right|0,174|| align=right|5,35|| align=right|4,648||MBA||1. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19348)||1997 CL12|| align=right|15,0|| align=right|2,886|| align=right|0,042|| align=right|1,81|| align=right|4,901||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|19349 Denjoy||1997 CF22|| align=right|14,0|| align=right|2,790|| align=right|0,034|| align=right|5,70|| align=right|4,660||MBA||13. februar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(19350)||1997 CU28|| align=right|14,3|| align=right|2,664|| align=right|0,197|| align=right|2,80|| align=right|4,347||MBA||6. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19351)||1997 EK|| align=right|12,9|| align=right|2,912|| align=right|0,077|| align=right|12,71|| align=right|4,968||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19352)||1997 EL|| align=right|12,1|| align=right|3,002|| align=right|0,124|| align=right|10,97|| align=right|5,201||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19353)||1997 EQ30|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,146|| align=right|11,55|| align=right|4,403||MBA||10. marec 1997||Ramonville||C. Buil
|-
|(19354)||1997 FS2|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,214|| align=right|11,39|| align=right|5,407||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19355)||1997 FU2|| align=right|12,9|| align=right|3,046|| align=right|0,100|| align=right|10,77|| align=right|5,315||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19356)||1997 GH3|| align=right|17,1|| align=right|2,492|| align=right|0,569|| align=right|3,00|| align=right|3,934||AMR||6. april 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(19357)||1997 GZ7|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,031|| align=right|13,85|| align=right|5,628||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19358)||1997 GO23|| align=right|13,5|| align=right|3,336|| align=right|0,096|| align=right|5,62|| align=right|6,094||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19359)||1997 GB35|| align=right|13,0|| align=right|3,183|| align=right|0,036|| align=right|12,85|| align=right|5,678||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19360)||1997 JS12|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,106|| align=right|00,65|| align=right|5,488||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19361)||1997 KH4|| align=right|14,2|| align=right|2,261|| align=right|0,080|| align=right|6,33|| align=right|3,400||MBA||31. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19362)||1997 MX3|| align=right|13,8|| align=right|3,005|| align=right|0,114|| align=right|11,20|| align=right|5,209||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19363)||1997 OL2|| align=right|13,3|| align=right|3,051|| align=right|0,147|| align=right|2,81|| align=right|5,329||MBA||31. julij 1997||Caussols||ODAS
|-
|19364 Semafor||1997 SM1|| align=right|13,1|| align=right|2,682|| align=right|0,107|| align=right|13,40|| align=right|4,392||MBA||21. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(19365)||1997 VL5|| align=right|14,5|| align=right|2,316|| align=right|0,163|| align=right|8,28|| align=right|3,524||MBA||8. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19366)||1997 VZ7|| align=right|12,8|| align=right|2,685|| align=right|0,168|| align=right|13,83|| align=right|4,399||MBA||6. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|19367 Pink Floyd||1997 XW3|| align=right|14,8|| align=right|2,446|| align=right|0,165|| align=right|3,69|| align=right|3,824||MBA||3. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(19368)||1997 XZ4|| align=right|15,8|| align=right|2,192|| align=right|0,041|| align=right|00,67|| align=right|3,246||MBA||6. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(19369)||1997 YO|| align=right|11,8|| align=right|3,136|| align=right|0,172|| align=right|17,64|| align=right|5,553||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19370)||1997 YY8|| align=right|12,6|| align=right|2,650|| align=right|0,167|| align=right|15,46|| align=right|4,314||MBA||25. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(19371)||1997 YP11|| align=right|14,1|| align=right|2,225|| align=right|0,029|| align=right|3,12|| align=right|3,319||MBA||27. december 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(19372)||1997 YP13|| align=right|13,9|| align=right|2,339|| align=right|0,195|| align=right|6,49|| align=right|3,577||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19373)||1997 YC14|| align=right|13,9|| align=right|2,267|| align=right|0,173|| align=right|6,24|| align=right|3,412||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19374)||1997 YG17|| align=right|15,2|| align=right|2,376|| align=right|0,099|| align=right|8,47|| align=right|3,662||MBA||27. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19375)||1998 AB5|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,130|| align=right|7,70|| align=right|3,489||MBA||6. januar 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19376)||1998 BE1|| align=right|14,8|| align=right|2,280|| align=right|0,051|| align=right|6,18|| align=right|3,441||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19377)||1998 BE4|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,082|| align=right|4,40|| align=right|3,540||MBA||21. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(19378)||1998 BB7|| align=right|15,0|| align=right|2,398|| align=right|0,076|| align=right|6,16|| align=right|3,713||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|19379 Labrecque||1998 BR7|| align=right|13,9|| align=right|2,324|| align=right|0,280|| align=right|23,10|| align=right|3,541||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19380)||1998 BB11|| align=right|13,5|| align=right|2,397|| align=right|0,074|| align=right|7,19|| align=right|3,711||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19381)||1998 BB15|| align=right|15,8|| align=right|2,222|| align=right|0,132|| align=right|3,74|| align=right|3,311||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19382)||1998 BH25|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,074|| align=right|2,89|| align=right|3,821||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|19383 Rolling Stones||1998 BZ32|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,153|| align=right|6,80|| align=right|3,512||MBA||29. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|19384 Winton||1998 CP1|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,175|| align=right|2,99|| align=right|3,272||MBA||6. februar 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(19385)||1998 CE4|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,180|| align=right|4,64|| align=right|3,546||MBA||13. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19386)||1998 CR4|| align=right|14,0|| align=right|2,307|| align=right|0,172|| align=right|7,58|| align=right|3,503||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19387)||1998 DA2|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,183|| align=right|6,08|| align=right|3,433||MBA||18. februar 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19388)||1998 DQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,342|| align=right|20,51|| align=right|3,472||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19389)||1998 DD14|| align=right|13,2|| align=right|3,159|| align=right|0,222|| align=right|11,53|| align=right|5,614||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19390)||1998 DK14|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,169|| align=right|3,80|| align=right|3,675||MBA||24. februar 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(19391)||1998 DR15|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,072|| align=right|6,15|| align=right|3,483||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19392)||1998 DW31|| align=right|15,1|| align=right|2,292|| align=right|0,060|| align=right|6,65|| align=right|3,470||MBA||22. februar 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(19393)||1998 DT33|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,059|| align=right|5,81|| align=right|3,696||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19394)||1998 DA34|| align=right|14,5|| align=right|2,492|| align=right|0,031|| align=right|5,18|| align=right|3,932||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|19395 Barrera||1998 EP1|| align=right|15,1|| align=right|2,263|| align=right|0,083|| align=right|2,79|| align=right|3,404||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19396)||1998 EV1|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,130|| align=right|2,26|| align=right|4,484||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|19397 Lagarini||1998 ER3|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,144|| align=right|2,30|| align=right|3,766||MBA||3. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19398)||1998 EM8|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,262|| align=right|3,88|| align=right|3,528||MBA||2. marec 1998||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(19399)||1998 EP10|| align=right|14,9|| align=right|2,599|| align=right|0,048|| align=right|7,45|| align=right|4,190||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19400)||1998 EC11|| align=right|15,4|| align=right|2,366|| align=right|0,198|| align=right|2,90|| align=right|3,638||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19401)||1998 ES11|| align=right|15,4|| align=right|2,518|| align=right|0,079|| align=right|4,21|| align=right|3,996||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19402)||1998 EG14|| align=right|14,8|| align=right|2,241|| align=right|0,270|| align=right|3,32|| align=right|3,355||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19403)||1998 FA1|| align=right|14,6|| align=right|2,629|| align=right|0,048|| align=right|3,64|| align=right|4,262||MBA||18. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19404)||1998 FO5|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,056|| align=right|4,80|| align=right|4,231||MBA||24. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19405)||1998 FT8|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,142|| align=right|11,11|| align=right|4,401||MBA||21. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19406)||1998 FM10|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,270|| align=right|16,49|| align=right|4,666||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|19407 Standing Bear||1998 FG11|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,118|| align=right|15,08|| align=right|4,169||MBA||25. marec 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(19408)||1998 FM11|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,113|| align=right|11,67|| align=right|5,100||MBA||22. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19409)||1998 FA12|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,048|| align=right|8,53|| align=right|3,542||MBA||24. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|19410 Guisard||1998 FW14|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,108|| align=right|6,25|| align=right|3,619||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|19411 Collinarnold||1998 FJ22|| align=right|15,0|| align=right|2,248|| align=right|0,120|| align=right|3,14|| align=right|3,371||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19412)||1998 FC24|| align=right|13,7|| align=right|2,339|| align=right|0,106|| align=right|2,89|| align=right|3,576||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19413 Grantlewis||1998 FB30|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,125|| align=right|6,14|| align=right|3,691||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19414)||1998 FP32|| align=right|14,4|| align=right|2,348|| align=right|0,229|| align=right|2,84|| align=right|3,597||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19415 Parvamenon||1998 FC34|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,171|| align=right|4,68|| align=right|3,677||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19416 Benglass||1998 FM34|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,071|| align=right|5,88|| align=right|3,737||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19417 Madelynho||1998 FG40|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,115|| align=right|1,14|| align=right|3,780||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19418)||1998 FL49|| align=right|14,8|| align=right|2,196|| align=right|0,147|| align=right|2,02|| align=right|3,253||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19419 Pinkham||1998 FO49|| align=right|14,1|| align=right|2,306|| align=right|0,104|| align=right|7,83|| align=right|3,500||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19420 Vivekbuch||1998 FB54|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,030|| align=right|2,22|| align=right|4,294||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19421 Zachulett||1998 FD56|| align=right|14,4|| align=right|2,654|| align=right|0,067|| align=right|4,41|| align=right|4,324||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19422)||1998 FV56|| align=right|13,9|| align=right|2,545|| align=right|0,232|| align=right|5,39|| align=right|4,059||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19423 Hefter||1998 FD58|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,111|| align=right|1,01|| align=right|3,761||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19424 Andrewsong||1998 FH61|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,103|| align=right|4,54|| align=right|4,018||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19425 Nicholasrapp||1998 FW61|| align=right|14,6|| align=right|2,449|| align=right|0,173|| align=right|5,27|| align=right|3,832||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19426 Leal||1998 FP65|| align=right|14,3|| align=right|2,734|| align=right|0,166|| align=right|7,65|| align=right|4,520||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19427)||1998 FJ66|| align=right|13,9|| align=right|2,532|| align=right|0,064|| align=right|9,66|| align=right|4,028||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19428 Gracehsu||1998 FU66|| align=right|14,4|| align=right|2,706|| align=right|0,085|| align=right|6,06|| align=right|4,451||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19429 Grubaugh||1998 FD69|| align=right|15,0|| align=right|2,379|| align=right|0,180|| align=right|2,08|| align=right|3,668||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19430 Kristinaufer||1998 FO69|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,147|| align=right|3,53|| align=right|3,751||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19431)||1998 FS70|| align=right|13,7|| align=right|3,174|| align=right|0,181|| align=right|13,60|| align=right|5,653||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19432)||1998 FL71|| align=right|14,0|| align=right|2,376|| align=right|0,084|| align=right|5,76|| align=right|3,662||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19433 Naftz||1998 FG72|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,032|| align=right|2,51|| align=right|4,338||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19434 Bahuffman||1998 FD75|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,116|| align=right|00,75|| align=right|4,132||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19435)||1998 FN75|| align=right|14,1|| align=right|2,605|| align=right|0,113|| align=right|15,57|| align=right|4,203||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19436 Marycole||1998 FR76|| align=right|14,6|| align=right|2,477|| align=right|0,080|| align=right|4,94|| align=right|3,897||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19437 Jennyblank||1998 FQ79|| align=right|14,5|| align=right|2,781|| align=right|0,134|| align=right|5,21|| align=right|4,636||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19438 Khaki||1998 FF83|| align=right|14,7|| align=right|2,299|| align=right|0,058|| align=right|4,79|| align=right|3,486||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19439 Allisontjong||1998 FB91|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,058|| align=right|7,29|| align=right|4,170||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19440 Sumatijain||1998 FN103|| align=right|15,0|| align=right|2,251|| align=right|0,149|| align=right|4,71|| align=right|3,376||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19441 Trucpham||1998 FJ105|| align=right|14,4|| align=right|2,736|| align=right|0,178|| align=right|8,81|| align=right|4,524||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19442 Brianrice||1998 FM106|| align=right|14,1|| align=right|2,740|| align=right|0,089|| align=right|4,42|| align=right|4,534||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19443 Yanzhong||1998 FE109|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,143|| align=right|5,15|| align=right|3,561||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19444 Addicott||1998 FT109|| align=right|14,2|| align=right|2,268|| align=right|0,152|| align=right|5,67|| align=right|3,415||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19445)||1998 FE112|| align=right|12,8|| align=right|2,565|| align=right|0,051|| align=right|13,85|| align=right|4,108||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19446 Muroski||1998 FX113|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,187|| align=right|4,42|| align=right|3,693||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19447 Jessicapearl||1998 FD114|| align=right|14,3|| align=right|2,292|| align=right|0,107|| align=right|5,96|| align=right|3,470||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19448 Jenniferling||1998 FJ122|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,108|| align=right|2,30|| align=right|3,523||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19449)||1998 FE125|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,148|| align=right|11,59|| align=right|4,263||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19450 Sussman||1998 FF125|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,056|| align=right|5,68|| align=right|3,702||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19451)||1998 FP125|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,110|| align=right|12,42|| align=right|4,311||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19452 Keeney||1998 FX125|| align=right|14,9|| align=right|2,266|| align=right|0,051|| align=right|5,87|| align=right|3,410||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19453 Murdochorne||1998 FM126|| align=right|15,4|| align=right|2,233|| align=right|0,158|| align=right|4,39|| align=right|3,337||MBA||28. marec 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|19454 Henrymarr||1998 FX127|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,131|| align=right|7,14|| align=right|3,615||MBA||25. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19455)||1998 FJ145|| align=right|13,7|| align=right|2,427|| align=right|0,143|| align=right|6,73|| align=right|3,780||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19456 Pimdouglas||1998 HU5|| align=right|14,5|| align=right|2,215|| align=right|0,194|| align=right|6,22|| align=right|3,297||MBA||21. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|19457 Robcastillo||1998 HE6|| align=right|13,8|| align=right|3,224|| align=right|0,109|| align=right|7,84|| align=right|5,789||MBA||21. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|19458 Legault||1998 HE8|| align=right|14,0|| align=right|2,442|| align=right|0,075|| align=right|6,81|| align=right|3,816||MBA||21. april 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(19459)||1998 HM11|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,169|| align=right|7,88|| align=right|3,460||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19460)||1998 HW13|| align=right|14,1|| align=right|2,655|| align=right|0,240|| align=right|13,26|| align=right|4,326||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19461 Feingold||1998 HZ16|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,092|| align=right|5,07|| align=right|4,057||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19462 Ulissedini||1998 HE20|| align=right|13,1|| align=right|2,905|| align=right|0,108|| align=right|2,22|| align=right|4,951||MBA||27. april 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|19463 Emilystoll||1998 HY29|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,045|| align=right|2,13|| align=right|4,557||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19464 Ciarabarr||1998 HZ29|| align=right|15,5|| align=right|2,654|| align=right|0,009|| align=right|3,30|| align=right|4,323||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19465 Amandarusso||1998 HA32|| align=right|15,7|| align=right|2,749|| align=right|0,081|| align=right|3,98|| align=right|4,558||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19466 Darcydiegel||1998 HQ34|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,032|| align=right|6,37|| align=right|4,545||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19467 Amandanagy||1998 HU39|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,015|| align=right|2,12|| align=right|4,511||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19468)||1998 HO45|| align=right|14,0|| align=right|2,551|| align=right|0,130|| align=right|4,35|| align=right|4,073||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19469)||1998 HV45|| align=right|12,9|| align=right|2,580|| align=right|0,165|| align=right|15,67|| align=right|4,143||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19470)||1998 HE52|| align=right|14,2|| align=right|2,886|| align=right|0,063|| align=right|1,07|| align=right|4,902||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19471)||1998 HK52|| align=right|13,9|| align=right|3,148|| align=right|0,166|| align=right|10,70|| align=right|5,585||MBA||25. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19472)||1998 HL52|| align=right|13,4|| align=right|2,575|| align=right|0,022|| align=right|14,44|| align=right|4,133||MBA||27. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|19473 Marygardner||1998 HE60|| align=right|14,6|| align=right|2,412|| align=right|0,088|| align=right|6,89|| align=right|3,745||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19474)||1998 HJ80|| align=right|14,6|| align=right|3,232|| align=right|0,080|| align=right|5,54|| align=right|5,810||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19475 Mispagel||1998 HA91|| align=right|14,2|| align=right|2,396|| align=right|0,200|| align=right|5,23|| align=right|3,709||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19476 Denduluri||1998 HQ94|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,027|| align=right|1,97|| align=right|4,550||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19477 Teresajentz||1998 HB95|| align=right|14,3|| align=right|2,931|| align=right|0,082|| align=right|3,24|| align=right|5,018||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19478 Jaimeflores||1998 HY96|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,132|| align=right|2,26|| align=right|3,803||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19479)||1998 HG97|| align=right|13,9|| align=right|3,135|| align=right|0,178|| align=right|5,92|| align=right|5,551||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19480)||1998 HJ100|| align=right|13,9|| align=right|2,780|| align=right|0,107|| align=right|8,91|| align=right|4,633||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19481)||1998 HX101|| align=right|14,1|| align=right|3,129|| align=right|0,054|| align=right|12,83|| align=right|5,535||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19482)||1998 HL102|| align=right|13,8|| align=right|3,181|| align=right|0,167|| align=right|11,18|| align=right|5,674||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19483)||1998 HA116|| align=right|13,7|| align=right|2,452|| align=right|0,132|| align=right|11,36|| align=right|3,839||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19484 Vanessaspini||1998 HF121|| align=right|14,4|| align=right|2,321|| align=right|0,070|| align=right|6,46|| align=right|3,535||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19485)||1998 HC122|| align=right|12,5|| align=right|2,981|| align=right|0,072|| align=right|11,28|| align=right|5,146||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19486)||1998 HW122|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,043|| align=right|9,62|| align=right|4,596||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19487 Rosscoleman||1998 HO124|| align=right|14,6|| align=right|2,412|| align=right|0,120|| align=right|6,09|| align=right|3,745||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19488 Abramcoley||1998 HW125|| align=right|14,9|| align=right|2,337|| align=right|0,162|| align=right|7,87|| align=right|3,572||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19489)||1998 HL149|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,122|| align=right|5,79|| align=right|4,077||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19490)||1998 HC150|| align=right|13,5|| align=right|2,622|| align=right|0,179|| align=right|15,12|| align=right|4,245||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19491)||1998 HG153|| align=right|13,3|| align=right|2,662|| align=right|0,184|| align=right|16,95|| align=right|4,342||MBA||24. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19492)||1998 JT|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,220|| align=right|6,12|| align=right|3,386||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19493)||1998 JY1|| align=right|13,9|| align=right|2,640|| align=right|0,125|| align=right|6,09|| align=right|4,288||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19494)||1998 KJ8|| align=right|13,4|| align=right|2,994|| align=right|0,048|| align=right|12,02|| align=right|5,181||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19495)||1998 KZ8|| align=right|12,3|| align=right|2,552|| align=right|0,070|| align=right|15,92|| align=right|4,077||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|19496 Josephbarone||1998 KC32|| align=right|14,9|| align=right|2,433|| align=right|0,157|| align=right|3,54|| align=right|3,794||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19497 Pineda||1998 KN32|| align=right|14,4|| align=right|2,371|| align=right|0,168|| align=right|3,22|| align=right|3,650||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19498)||1998 KG38|| align=right|13,6|| align=right|2,789|| align=right|0,102|| align=right|2,88|| align=right|4,657||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19499)||1998 KR42|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,097|| align=right|12,94|| align=right|4,501||MBA||27. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|19500 Hillaryfultz||1998 KF49|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,078|| align=right|7,21|| align=right|4,466||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov